Tahchin () även stavat tah chin är en persisk pilaffrätt som innehåller ris, saffran, äggulor, yoghurt och kycklingfiléer. 

Tahchin är en uppochnervänd risrätt som har en tunn och krispig yta och en mjuk och saftig insida. Den doftar av saffran, yoghurt och kyckling och har en gyllene färg. Rätten lagas genom att blanda förvälld ris med en yoghurt, äggulor, saffran blandning och mixa in förkokta kycklingbitar. Allt hälls i en kastrull och går färdigt på svag värme. Rätten vänds ut uppochner på ett fat före servering.

Referenser

Noter

Iranska maträtter